«Боруссия Дортмунд II» () — немецкий футбольный клуб из Дортмунда, фарм-клуб (резервная команда) дортмундской «Боруссии».

История 
Вторая команда дортмундской «Боруссии» вначале своего пути играла в Крaйслиге.

В 2008 году «Боруссия Дортмунд II» финишировала тринадцатой в Региональной лиге и не смогла претендовать на вновь созданную Третью лигу. Спустя год команде удалось выиграть в Региональной лиге в зоне Запад, опередив на три очка Кайзерслаутерн и вышла в Третью лигу. Тренером команды был Тео Шнайдер. Финишировав третьими снизу в сезоне 2009/10, команда вылетела обратно. Летом 2011 года Дaвид Вагнер стал тренером «Боруссии Дортмунд II». Благодаря победе над в Вупперталем в последний день сезона 2011/12 команда снова вышла в Третью лигу. 

9 августа 2014 года «Стадион Роте Эрде» впервые в своей истории стал домашним для «Боруссии Дортмунд II».

Достижения 

 Региональная лига Запад 
 Чемпионы : 2009, 2012, 2021
 Оберлига Вестфалия 
 Чемпионы : 1998, 2002, 2006 
 Второе место : 1995 
 Кубок Вестфалии 
 Второе место : 1991

Тренерский штаб

Примечания

Ссылки 
  
 Боруссия Дортмунд II на Weltfussball.de (in German)

Футбольные клубы Германии
ФК «Боруссия» Дортмунд
Резервные команды немецких футбольных клубов